

Patronymes 
Touraïev (masculin ; ) ou Touraïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Boris Touraïev (1868-1920), égyptologue russe
 Vladimir Touraïev (1954-), mathématicien russe

Patronyme russe